Jensen-familien fra Farsø er en slægt af skribenter, kunstnere, læger og andre naturvidenskabsfolk.
Familien omfatter blandt andre Johannes V. Jensen og Thit Jensen.

Medlemmer 
Som grundstammen kan sættes ægteparret Marie Kirstine Jensen og hendes mand dyrlægen Hans Jensen.
Hans Jensens far var Jens Jensen Væver, der var født i 1803 i Østerbølle.
Ægteparret Marie Kirstine Jensen og Hans Jensen var bosat i Farsø og fik flere børn. 
Mest kendt må være forfatteren Johannes V. Jensen, men derudover forfatteren Thit Jensen, kunstmaleren Hans Deuvs og grosserer Emil Carl Jensen.
I næste led finder man Villum Jensen, Emmerik Jensen og Ragna Rask-Nielsen. 
I det tredje led fra dyrlægeparret finder man Hans Ulrik, Frank Willum Elsass og Gorm Boje Jensen.

Skribentvirksomhed 
Johannes V. Jensen begyndte at udgive føljetonromaner i 1894 og havde finlitterær debut i 1896 med romanen Danskere. 
Hans far Hans Jensen udgav anonymt skrifter i 1897 og 1899.
Johannes V. Jensens søster debuterede med romanen To Søstre i 1903.
Villum Jensen debuterede i 1957 som børnebogsforfatter.
Frank Elsass har fungeret som motorjournalist med tilknyttet til Berlingske.

Af familiens første succes kan sættes Himmerlandsfolk fra 1898, den første del af Himmerlandshistorier.  Visse af disse fortællinger var allerede udkommet i 1897.
Himmerlandshistorier blev en blivende succes, udgivet i mange oplag.
Thit Jensen var den mest læste danske forfatter i 1930'erne.

Flere af familiens tekster handler om dem selv. 
Villum Jensen udgav i 1976 sine erindringer om barndomshjemmet i bogen Min fars hus.
Thit Jensens Familien Storm fra 1904 læses som en nøgleroman.
Johannes V. Jensen skrev digte om sin far og mor og essays om hans farfar og sin bror Hans Deuvs.

Læge- og naturvidenskabeligt arbejde 
Hans Jensen uddannede sig som dyrlæge i København og flyttede til Farsø med sin kone. 
Fra Farsø arbejdede han som distriktsdyrlæge.
Johannes V. Jensen begyndte på lægestudiet i København men sprang fra for at hellige sig sin skribentvirksomhed.
Alle tre sønner af Johannes V. Jensen uddannede sig som læger. 
Den førstfødte Jens Jensen blev kredslæge, mens Villum Jensen blev praktiserende læge i Vangede. 
Efternøleren Emmerik Jensen blev professor på Københavns Universitet.
Sønnernes kusine Ragna Rask-Nielsen var biokemiker, ansat og forskede også på Københavns Universitet.
Gorm Boje Jensen er også læge og professor.

Musik 

Hans Ulrik er professionel saxofonist. 
Johannes V. Jensen havde en vis interesse for musik og skrev flere digte med henblik på sang. 
Melodien til En Sømand har sin Enegang hørte han fra en gårdsanger.
Femten sange med tekst af Johannes V. Jensen har gennem tiderne været optaget i Folkehøjskolens Sangbog.
Foruden En Sømand har sin Enegang er det blandt andre Hvor smiler fager den danske Kyst, Vor Sol er bleven Kold og Lysfyldt Morgen.

Kunst  
Hans Deuvs var kunstmaler og malede portrætter af familien.
Johannes V. Jensen havde interesse for skulpturer og frembragte flere burster af familier og bekendte.
Fire malerier af Johannes V. Jensen er bevaret.

Hæder 
Johannes V. Jensen fik Nobelprisen i litteratur for året 1944 og derudover en række andre priser.
Thit Jensen fik Tagea Brandts Rejselegat i 1935 og hendes niece Ragna Rask-Nielsen fik den samme pris i 1960.
Gorm Boje Jensen har modtaget Hagedorn Prisen, Hjertelægernes Forskningspris og Dansk Cardiologisk Selskabs Forskningspris.
Hans Ulrik modtog en dansk Grammy i kategorien årets bedste jazz-album i 1999 for Jazz And Mambo.

Henvisninger 

Slægter fra Danmark